Lord Is Avenger è un album studio del gruppo musicale polacco Hate, pubblicato nel 1998.

Tracce

Note

Collegamenti esterni